Laurent-Dominique Santoni (1877-19?), aviateur, ingénieur et constructeur aéronautique suisse ;
 Georges Santoni (1914-2004), homme politique français ;
 Hyacinthe Santoni (1939-), homme politique français ;
 Reni Santoni (1939-2020), acteur américain ; 
 Joël Santoni (1943-2018), réalisateur français ;
 François Santoni (1960-2001), militant politique français et militant autonomiste corse; fondateur et ancien dirigeant de Armata Corsa
 Nicola Santoni (1979-), joueur italien de football ;
 Maxime Santoni (1984-), joueur français de rugby à XV ;
 Elisa Santoni (1987-), gymnaste italienne ;
 Vannina Santoni (1987-), soprano lyrique française.
 Jacques Santoni, membre présumé du Gang du Petit Bar d'Ajaccio